Янина е ном в Гърция, част от северозападната административна област Епир. Янина е с население от 174 607 жители (2005 г.) и обща площ от 4990 км². Административен център на нома е едноименният град Янина. Част от граничната планина Грамос е разположена на територията на нома.

Градове 
 Мецово
 Янина

Деми и общини 

Чамерия
Номи в Гърция